Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Korea Open 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. September 2015 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Seoul